Zátah může být:

hromadná bezpečnostní, obvykle policejní, akce, při níž je zadrženo nebo zatčeno vícero osob najednou
jakákoliv akce, která je provedena najednou vcelku tzv. na jeden zátah

v kultuře
Zátah (film, 1985), československo-polský kriminální film z roku 1985, režie Stanislav Strnad
Zátah (film, 1987), americká filmová komedie z roku 1987, režie Tom Mankiewicz
Zátah (film, 2010), francouzsko-německo-maďarský válečný film z roku 2010, režie Roselyne Bosch
Zátah: Vykoupení, francouzsko-indonésko-americký akční thriller z roku 2011, režie Gareth Evans
Zátah 2, francouzsko-indonésko-americký akční thriller z roku 2014, režie Gareth Evans